Folgende Liste sortiert Länder nach der gesamten Länge aller ihrer Landgrenzen mit anderen Staaten oder Territorien. Angegeben sind zudem alle Länder, an die ein angegebener Staat grenzt sowie die Länge der Grenze, die beide Staaten teilen. Brücken oder künstlich errichtete Landgrenzen, die zwei Staaten verbinden, werden hier nicht als Grenzen gezählt. Grenzen, die entlang von Seen oder Flüssen verlaufen, sind dagegen mitgezählt. Eine Reihe von Inselstaaten besitzt keinerlei Landgrenzen zu anderen Staaten (z. B. Japan)

Alle Angaben beruhen auf dem CIA World Factbook und beziehen sich auf die von der US-Regierung offiziell anerkannten Staatsgrenzen. Alle international umstrittenen Staaten und Territorien ohne volle staatliche Souveränität sind in Kursivschrift geschrieben. Zu bedenken ist, dass die Länge der Grenzen auch von der jeweiligen Messweise abhängt.

Liste

Superlative 
Längste Grenzlänge:  22.457 km

Längste Grenzen zwischen zwei Staaten:
  –  8.893 km – Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten
  –  7.644 km
  –  6.691 km
Kürzeste Grenzen zwischen zwei Staaten:
  –  155 m
  –  1,2 km
  –  3 km
Länder mit den meisten Nachbarn:
  16 (14 ohne  und )
  14 (16 mit  und )
  10

Von 1937 bis 2015 gab es durch die Indisch-bangladeschische Enklaven 51549 politische internationale Grenzen.

Längste unverändert bestehende Landgrenze zwischen zwei Staaten:
  –  und  –  seit 1278

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)